Согласно Докладу ООН 2016 года, «ИЧРН можно охарактеризовать как уровень человеческого развития, когда учитывается неравенство», тогда как индекс человеческого развития сам по себе является «показателем потенциального развития человека» (или максимального Индекса человеческого развития, который мог бы быть достигнут, если бы не было неравенства).

Индекс человеческого развития, из которого следует ИЧРН, является составным показателем ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода на душу населения, которые используются для ранжирования стран на четырёх уровнях человеческого развития.

Методология 
Индекс отражает ИЧР среднестатистического человека в обществе, что меньше, чем совокупный ИЧР, если существует неравенство в распределении здоровья, образования и дохода. При полном равенстве последних ИЧР и ИЧРН равны; чем больше неравенство в обществе, тем больше разница между показателями.
ИЧРН, оцениваемый в 151 стране, отражает потери в развитии человека из-за неравенства в области здравоохранения, образования и доходов. Потери во всех трех уровнях варьируются в разных странах: от нескольких процентов (Чехия, Словения) до более 40 % (Коморские острова, Центральноафриканская республика).

Список 
В приведенной ниже таблице указаны страны в соответствии с индексом человеческого развития, скорректированным с учётом неравенства (ИЧРН). Данные основаны на оценках 2019 года.

См. также 

 ИЧР субъектов РФ
 Индекс качества жизни
 Международный индекс счастья
 Индикатор подлинного прогресса
 Индекс глобальной конкурентоспособности
 Список стран по уровню грамотности
 Список стран по ожидаемой продолжительности жизни
 Список стран по ИЧР
 Субнациональный ИЧР

Примечания 
Комментарии

Источники

Индекс человеческого развития
Экономические сравнения стран